El Torneig de Belgrad 2009 o també Serbia Open 2009 és una competició tennística que es juga en terra batuda. És la primera edició d'aquest torneig i forma part de les Sèries 250 de l'ATP. El torneig es juga a Belgrad, Sèrbia entre el 2 i el 10 de maig del 2009.

Quadre masculí

Enllaços externs 
 Web oficial

2009
ATP World Tour 2009